Кастронуньо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 124,30 км². Население — 991 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 56 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Вальядолида